Иван Александрович Гришин () — майор Советской Армии, командир пулемётной роты 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Иван Гришин родился 21 июля 1918 года в селе Васильевка (ныне —  Киргизии) в крестьянской семье. Окончил шесть классов школы, работал в колхозе. В 1938 году Гришин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил курсы младших лейтенантов. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945 года гвардии капитан Иван Гришин командовал пулемётной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Гришин одним из первых переправился через Шпрее в предместье Берлина и вместе со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений. В том бою Гришин лично уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитан Иван Гришин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 
После окончания войны Гришин продолжил службу в Советской Армии. В 1948 году он окончил курсы усовершенствования офицерского состава, в 1954 году — курсы «Выстрел». В 1960 году в звании майора Гришин был уволен в запас.

Проживал в городе Бишкеке (Киргизия). Скончался 13 декабря 2006 года.

Награды и звания 
 Звание Герой Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года:
 Орден Ленина.
 медаль «Золотая Звезда».
 Орден Красного Знамени. Приказ Военного совета 8 гвардейской армии № 494/н от 25 февраля 1945 года.
 Орден Отечественной войны I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года.
 Орден Отечественной войны II степени. Приказ командира 28 гвардейского стрелкового корпуса № 065/н от 20 августа 1944 года.
 Орден Красной Звезды.
 Медаль За Отвагу.
 Медаль За Боевые Заслуги.
 Медаль За Победу над Германией.
 Медали СССР.

См. также 
 112-й гвардейский стрелковый полк.
 39-я гвардейская стрелковая дивизия.

Примечания

Литература 
 
 Санников В. В., Семенков В. Н. Герои Советского Союза — киргизстанцы. — Фрунзе, 1963. — С.72—75.
 Морозов А. В. 39-я Барвенковская. — М.: Военное изд-во МО СССР, 1981.

Ссылки 

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны